Ален Гома (; ) — французский футболист, игравший на позиции центрального защитника.

Клубная карьера 
Гома начинал карьеру в клубе «Версаль». В 1988 году, в возрасте 15 лет, присоединился к юношеской школе клуба «Осер». Через три года он дебютировал за основную команду в Лиге 1, которой руководил знаменитый Ги Ру.

В сезоне 1992/93 принял полноценное участие в достижение клубом полуфинала Кубка УЕФА, где французский клуб уступил дортмундской «Боруссии» в серии пенальти. В конце сезона он подписал свой первый профессиональный контракт. В 1996 году помог клубу оформить золотой дубль.

После десяти в «Осере» Гома перешёл в «Пари Сен-Жермен», вскоре завоевав Суперкубок Франции. После одного сезона в столичном клубе Ален за 4,7 миллиона £ перешёл в английский клуб «Ньюкасл Юнайтед». В начале сезона 2000/01 был важным игроком клуба и в октябре 2000 года забил в ворота «Мидлсбро».

13 марта 2001 после спора с клубом за рекордные 4 миллиона £ перешёл в «Фулхэм». 21 апреля того же года дебютировал за новый клуб в матче против «Портсмута». 

В сезоне 2003/04 продлил контракт с клубом до 2006 года. Несмотря на двухмесячную травму Гома удалось достичь сотого матча за «Фулхэм». Но после появление молодых талантов, таких как Зэт Найт, значимость роли Алена утрачивалось и контракт не продлевался .

Карьеру завершил в 2008 году в катарском клубе «Аль-Вакра».

Статистика

Карьера за сборную 
Дебют за национальную сборную Франции состоялся 9 октября 1996 года в товарищеском матче против сборной Турции. Второе его появление за сборную состоялось 19 августа 1998 года в матче против Австрии, заменив на последних минутах Франка Лебёфа.

Достижения 
«Осер»
 Чемпион Франции: 1995/96
 Обладатель Кубка Франции: 1993/94, 1995/96

«Пари Сен-Жермен»
 Обладатель Суперкубка Франции: 1998

Примечания

Ссылки 
Архив 
Статистика 

Профиль на FFF 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Осер»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Аль-Вакра»